Paul Ryan (politicus), een republikeins afgevaardigde voor de staat Wisconsin in de Verenigde Staten, kandidaat voor het vicepresidentschap voor de verkiezingen van 2012 en van 2015 tot 2019 voorzitter van het Huis van Afgevaardigden
 Paul Ryan (striptekenaar)
 Paul Ryan (zanger), een Brits zanger en liedjesschrijver
 Paul Ryan Stenbeck, een personage uit de Amerikaanse soap As the World Turns
 Paul Ryan (Cradle of Filth), Brits gitarist, later concertorganisator en agent